Чэнь Цзяньлян (; род.  в Китайской Республике) — тайваньский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик, выступающий за шоссейную континентальную команду «Action».

Достижения

Шоссе  
 2015
 3-й на Чемпионат Тайваня — групповая гонка
 3-й на Чемпионат Тайваня — индивидуальная гонка
 2-й на Ад Марианских островов
 2017
 3-й на Чемпионат Тайваня — групповая гонка
 2-й на Чемпионат Тайваня — индивидуальная гонка
 10-й Тур Тайваня

Трек  
 2016
  Чемпионат Азии — гонка по очкам

Ссылки 
 Чэнь Цзяньлян  на FirstCycling 
 
 
 
 
 

Велогонщики Тайваня